

Geografia 
 Canada
 Starbuck – comunità della Divisione No. 10, Manitoba
 Kiribati
 Starbuck – atollo delle Sporadi equatoriali
 Stati Uniti d'America
 Starbuck – città della Contea di Pope, Minnesota
 Starbuck – città della Contea di Columbia, Washington

Altro 
 Starbuck – personaggio di Moby Dick
 Starbuck – wrestler canadese della Italian Wrestling Superstar
 Starbuck - 533 figli e... non saperlo! (Starbuck) – film del 2011 diretto da Ken Scott
 Starbucks – catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971